Фуши () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Мюциг. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Вилле (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 7,87 км², население — 597 человек (2006) с тенденцией к росту: 665 человек (2013), плотность населения — 84,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 668 человек, в 2012 году — 669 человек, а в 2013-м — 665 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 418 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 327 были экономически активными, 91 — неактивными (показатель активности 78,2%, в 1999 году — 71,5%). Из 327 активных трудоспособных жителей работали 298 человек (170 мужчин и 128 женщин), 29 числились безработными (14 мужчин и 15 женщин). Среди 91 трудоспособных неактивных граждан 31 были учениками либо студентами, 31 — пенсионерами, а ещё 29 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки